Palm Bay steht für:

 Palm Bay (Florida), einen Ort in Florida
 Palm Bay (Thanet), eine Bucht bei Cliftonville, England